Het seizoen 2001/02 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de dames had SCHC en Bloemendaal als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de hoofdklasse 2002/03. 

Hilversum, Helmond, Ede en Oss degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 2001
Hockey in 2002
Overgangsklasse hockey